Квитневый сельский совет — входит в состав Близнюковского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в село Квитневое.

История 
 Образован в 1930 году.
 После 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной реформы по новому делению Харьковской области данный сельский совет, как и весь Близнюковский район Харьковской области, был упразднён; входящие в совет населённые пункты и его территории присоединены к … территориальной общине Лозовского(?) района.
 Сельсовет просуществовал 90 лет.

Населённые пункты совета 

 село Квитневое 
 село Мирное 
 село Слобожанское 
 село Шевченково Первое 
 село Шевченково Второе

Примечания